Lucky Star – manga Kagami Yoshimizu oraz stworzone na jej podstawie anime
 Lucky Star – film wyreżyserowany przez Franka Borzage
 „Lucky Star” – singel promujący debiutancką płytę amerykańskiej piosenkarki muzyki pop Madonny
 „Lucky Star” – singel zespołu Shinee